Färbung steht für:

Farbton
Farbveränderung
Färben, Farbe einbringen
Färbung von Haaren, siehe Haarfärbung
Färbelung, farbliche Gestaltung
Zeichnung (Biologie), die natürliche, in einem bestimmten Muster verteilte Färbung bei Tieren und Pflanzen
Färben eines histologischen Präparats; siehe Histologie
Färbung (Graphentheorie) 
Färbung (Zahlentheorie)
Färbung von Flüssigkeiten, in der Pharmazie die Prüfung der Farbstärke einer Flüssigkeit